Юнифон () — фонетический алфавит для английского языка на латинской основе, созданный в середине 1950-х годов доктором Джоном Р. Мэлоуном, чикагским экономистом и консультантом по газетному оборудованию.

Развился в средство для обучения детей письму и чтению. Как и в словарной транскрипции, в Юнифоне для обозначения одного звука используется одна буква. Метод был протестирован в Чикаго, Индианаполисе и др. в 1960—1970-х гг., но статистический анализ не был опубликован, и интерес пропагандистов к алфавиту пропал, однако сообщество энтузиастов продолжает рекламировать его схему и пропагандировать его принятие.

Алфавит 
Юнифон для английского выглядит так:

Предыдущий вариант английского Юнифона выглядел так:

Предыдущий вариант английского Юнифона выглядел так:

Первый вариант алфавита, Shaw-Malone Forty-Phoneme Alphabet, выглядел так:

Алфавит для языка хупа выглядел так:

Алфавит для языка карук выглядел так:

Алфавит для языка толова выглядел так:

Алфавит для языка юрок выглядел так:

Indian Unifon Single-Sound Alphabet выглядел так:

См. также 

 Фонотипический алфавит
 Начальный учебный алфавит

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Unifon transliterator

Фонетические алфавиты
Алфавиты на основе латинского
 
Реформа английской орфографии